Моисеевичи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Моисеевичи — деревня в Волковысском районе Гродненской области.
 Моисеевичи — деревня в Осиповичском районе Могилёвской области.

Россия 
 Моисеевичи — деревня в Валдайском районе Новгородской области.
 Моисеевичи — деревня в Новгородском районе Новгородской области.